Debre Sina (isola), isola nel Lago Zuai
 Debre Sina (città), città nella Regione degli Amara